Limay steht für:

 Limay (Bataan), Stadtgemeinde in der Provinz Bataan, Philippinen
 Limay (Yvelines), Gemeinde im Département Yvelines, Frankreich
 Kanton Limay im Département Yvelines, Frankreich
 Río Limay, Zufluss des Rio Negro in Patagonien, Argentinien